Russell Airport ist der Name folgender Flughäfen:

in den Vereinigten Staaten:
 Russell Airport (Illinois)
 Russell Airport (Louisiana)
 Russell Airport (New York)
 Russell Airport (South Carolina)

in Kanada:
 Russell Airport (Manitoba)